Weiland steht für:
 Weiland (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Weiland (Gemeinde Seekirchen), Ort bei Seekirchen am Wallersee, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Golfanlagen Weiland, Betreiber von Golfplätzen in Deutschland
 Weiland (Buchhandel), Lübeck

Siehe auch:

 Weyland
 Weylandt
 Weilandt
 Vaillant